

Patronyme 

 Auguste Herbin (1882-1960), peintre français ;
 Auguste François Julien Herbin (1783-1806), orientaliste français ;
 Jean-Baptiste Herbin-Dessaux (1755-1832), général français ;
 John Frederic Herbin (1860-1923), bijoutier, auteur, optométriste, homme politique et historien canadien ;
 Léon Herbin (1853-1884), officier puis agent consulaire français ;
 Mathieu Herbin (1734-1823), général de brigade français ;
 René Herbin (1911-1953), compositeur et pianiste français ;
 Robert Herbin (1939-2020), joueur et entraîneur de football français.